Габер — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Габер, Джорджо (1939—2003) — итальянский певец, бард, комедиограф, актёр театра и кино, а также театральный режиссёр.
 Габер, Карам (род. 1979) — олимпийский чемпион по греко-римской борьбе.
 Габер, Матей (род. 1991) — словенский гандболист.
 Габер, Николай Александрович (род. 1960) — украинский политический и общественный деятель.
 Габер, Омар (род. 1992) — египетский футболист.
 Габер, Сигизмунд Иосифович (1896—1946) — советский дирижёр, музыкальный педагог.
 Габер, Фриц (1868—1934) — немецкий химик, лауреат Нобелевской премии по химии.

Населённые пункты 
 Габер — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Крушари
 Габер — село в Болгарии. Находится в Софийской области, входит в общину Драгоман.

См. также 
 Джабер
 Джабир
 Хабер